Roma je italijanska beseda za mesto Rim. Lahko se nanaša tudi na:

 Univerza Roma Tre, univerza v Rimu
 Roma (pokrajina), pokrajina v Italiji
 Roma (mitologija), rimska boginja, poosebljenje Rima
 A.S. Roma, rimski profesionalni nogometni klub

Naselja 
 Roma, Gotland, naselje na otoku Gotland na Švedskem
 Roma, Queensland, naselje v Avstraliji
 Roma, Teksas, naselje v Združenih državah Amerike

Drugo 
 Roma (ime), osebno ime
 Roma (priimek), priimek več znanih ljudi
 Roma (vrh), vzpetina v Sloveniji (1377 mnm)